Октя́брьский (Караджилга́) — долинный дендритовый ледник на севере Памира, в Таджикистане. Расположен на стыке Заалайского хребта с хребтом Зулумарт, в бассейне озера Каракуль.

Из ледника берёт начало река Коксай (приток Караджилги).

Длина ледника 19 км, площадь — 88,2 км². Его основной поток спускается с высот 6600—6800 м, фирновая линия лежит на высоте 5200 м. Язык разбит трещинами, хорошо выражены тёмные полосы срединных морен. Конец ледника находится на высоте 4440 м.

Источники 
 
 

Бассейн Каракуля
Ледники Горно-Бадахшанской автономной области